Иэн Де Соуза Гудисон (; родился 21 ноября 1972 года в Монтего-Бей, Ямайка) — ямайский футболист, защитник. Известен по выстулениям за «Транмир Роверс» и сборную Ямайки. Участник Чемпионата мира 1998 года. Рекордсмен по количеству сыгранных матчей за национальную сборную Ямайки.

Клубная карьера 
Гудисон начал карьеру в клубе «Олимпик Гарднерс». В 1999 году он перешёл в английский «Халл Сити», который выступал в третьем дивизионе чемпионата Англии. За эту команду уже выступал его партнер по сборной Теодор Уитмор. В сезоне 2000/2001 Иэн был признан лучшим футболистом «Сити» по итогам сезона. В 2002 году он вернулся на родину, где два сезона выступал за команду из своего родного города «Монтего-Бей Юнайтед».

В 2004 году Гудисон подписал контракт с командой «Транмир Роверс». За время выступлений в составе «Ровер»с он трижды признавался лучшим футболистом клуба по итогам сезона. В конце сезона 2011/2012 руководство команды предложило Иэну однолетний контракт и он стал первым футболистом в составе «Транмир Роверс», который выступал за клуб в возрасте 40 лет. Болельщики считают Гудисона лучшим защитником, который когда-либо выступал за из команду.

В мае 2013 года контракт с Иэном был продлён ещё на год. 13 октября матч против «Брэдфорд Сити» стал для Гудисона 400-м в составе «Транмир Роверс» во всех соревнованиях. В мае 2014 года контракт с командой закончился и Иэн стал свободным агентом.

Международная карьера 
В 1996 году в товарищеском матче против сборной Гватемалы Гудисон дебютировал за сборную Ямайки. В этой же встрече он забил свой первый гол за национальную команду.

В 1998 году он был включен в заявку сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Мексики, Сальвадора, Гватемалы и дважды Бразилии. В том же году Иэн принял участие в Чемпионате мира во Франции. На турнире он сыграл в поединках против Аргентины, Японии и Хорватии.

В 2000 году Гудисон во второй раз поехал с командой на Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии и Гондураса. В 2009 и 2011 годах Иэн в третий и четвёртый раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ, но на этих турнирах не сыграл ни минуты.

Голы за сборную Ямайки

Примечания

Ссылки 
 
 Ian Goodison profile at Tranmere Rovers F.C.
 Player profile – ReggaeBoyz
 Player profile  – ReggaeBoyz Supporters Club
 Ian Goodison & Theo Whitmore – Hull City
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Харбор Вью»